Amdahl:
 Bjarne Amdahl 
 Gene (Myron) Amdahl (* 1922)
 Amdahl Corporation
 a lei de Amdahl
 Henry Amdahl 
 Kjell Einar Amdahl 
 Magne Amdahl